Christmas – album Chrisa Isaaka wydany w roku 2004.
 Christmas – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda.
 Christmas – album kanadyjskiego piosenkarza Michaela Bublé